

Patronyme 
Tubeuf est un nom de famille français localisé principalement en Seine-Maritime :

 André Tubeuf (1930-2021), écrivain, philosophe et critique musical français ;
 Michel Tubeuf (1602-1682), prélat français ;
 Pierre-François Tubeuf (1730-1795), entrepreneur français.

Hôtel

Lien externe 
 

Patronyme normand
Homonymie de patronyme